Хејзелтон има више значења:
 Хејзелтон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Хејзелтон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хејзелтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Хејзелтон (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Хејзелтон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Хејзелтон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Хејзелтон (Британска Колумбија)